Arpheuilles puede referirse a: 

 Arpheuilles, comuna de Cher.
 Arpheuilles, comuna de Indre.